Дми́трий Вале́рьевич Резню́к (5 мая 1984, Вышний Волочек, Калининская область, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник вышневолоцкого футбола. Первый тренер — Г. А. Кукушкин. В 2006 году сыграл 3 встречи за ФК «Рига» в  высшей лиге чемпионата Латвии.

В 2009 году выступал за сборную России на Всемирной Маккабиаде. После турнира он вместе с Никитой Маляровым и Кириллом Эйдельнантом были на просмотре в хайфском «Маккаби».

В начале 2015 года Резнюк из-за травмы принял решение завершить свою карьеру. Последним клубом защитника было «Знамя Труда»..

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Волга» (Тверь)

Футболисты России
Игроки ФК БСК
Игроки ФК «Луки-Энергия»
Игроки ФК «Рига» (1999)
Игроки ФК «Волочанин»
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Знамя Труда»